Handanović ist der Familienname folgender Personen:

 Jasmin Handanović (* 1978), slowenischer Fußballtorhüter
 Rasema Handanović (* 1972), bosnischer Militär, Soldatin und Kriegsverbrecherin

Siehe auch:
 Handanovič